

Personnalités 
 Alfred Edward Housman (parfois orthographié Houseman) (1859-1936), philologue et poète britannique.
 Arthur Housman (1889-1942), acteur américain.
 Laurence Housman (1867–1959), écrivain britannique.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais